Честерфилд-Инлет (,  (Igluligaarjuk) — поселение в Канаде, находящееся в бухте Честерфилд Гудзонова залива в Киваллике, Нунавут, Канада. Igluligaarjuk переводится с эскимосского диалекта инуктитут как «место с несколькими домами».

Демография 
Согласно переписи 2016 года население Честерфилд-Инлет составило 437 человек, что на 39,6 % больше, чем было в 2011 году.

Связь и коммуникации 
Связь поселения с миром с 2005 года обслуживается компанией Qiniq, предоставляющей сервис беспроводной связи для жителей Киммирута, посредством магистральной спутниковой связи. В 2017 году технологии передачи данных были модернизированы до стандарта LTE, а голосовая связь — до GSM.

Климат

См. также 
 Уккусиксалик

Примечания

Литература 
 King, David Paul. The History of the Federal Residential Schools for the Inuit Located in Chesterfield Inlet, Yellowknife, Inuvik and Churchill, 1955—1970. Theses Canada digitization project. Ottawa: Library and Archives Canada, 2000. 
 Tella, Subhas. Precambrian Geology of Parts of Tavani, Marble Island, and Chesterfield Inlet Map Areas, District of Keewatin A Progress Report. [Ottawa], Canada: Geological Survey of Canada, 1986. 
 Choque, Charles : 75ème anniversaire de la premiere mission catholique chez les Inuit de la Baie d’Hudson, Chesterfield Inlet 1912—1987 Igluligaarjuk.

Ссылки 
 www.chesterfieldinlet.net

Населённые пункты Нунавута
Населённые пункты на берегу Гудзонова залива
Населённые пункты, основанные в 1911 году